Sezon (1950/1951) był 7. sezonem o mistrzostwo Norwegii w piłce nożnej. Rozgrywki rozpoczęły się 6 sierpnia 1950 i trwały do 26 czerwca 1951. Tytułu nie obroniła drużyna Fram Larvik. Nowym mistrzem Norwegii został zespół Fredrikstad FK.

1. runda

Grupa A

Grupa B

Finał 
 Odds BK - Fredrikstad FK 1-3, 2-4

Linki zewnętrzne 
 Norwegia - tabele końcowe (RSSSF)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Norwegii
1950 w piłce nożnej
1951 w piłce nożnej
1950 w Europie
1951 w Norwegii